El término Athos hace referencia a:
Athos, personaje de Los Tres Mosqueteros.
Armand Athos, militar francés en el que se inspira el personaje ficticio.
Athos, ser de la mitología griega.
Monte Athos, montaña en el noreste griego.